Генна́дий Алекса́ндрович Ку́рочкин (род. 10 марта 1943, Москва, СССР) — советский и российский инженер-конструктор, автор десятков научных статей, обладатель нескольких патентов, связанных с созданием аппаратуры спутниковых комплексов связи и управления; кандидат технических наук, Лауреат Государственной премии СССР, Академик Российской Академии космонавтики, Заслуженный конструктор РФ, Ветеран труда, делегат XXVIII съезда КПСС от Таганского района Москвы.

Выпускник парусной школы «Буревестник», кандидат в мастера спорта по альпинизму, обладатель титула «Снежный барс»; неоднократно принимал участие в лыжных агитпробегах, проработал более чем 400 дней тренером-спасателем в международных альпинистских лагерях на Кавказе и Памире, в составе полярных экспедиций газеты «Комсомольская правда» дважды отправлялся на архипелаг Северная Земля, принимал десант под пиком Коммунизма (1967) и на вершине пика Ленина (1968).

Основатель и генеральный директор ООО «Центр специальных разработок МНИИРС». Автор шести историко-биографических очерков о советской науке и альпинизме.

Биография 
Геннадий Курочкин родился 10 марта 1943 года в Лосино-Петровском (по паспорту - в Москве) в семье строителя Курочкина Александра Никоноровича (1907-2001) и учительницы русского языка Бабуриной Елены Ивановны (1918-????). Есть брат Юрий (род. 6 января 1941).

В 1947 году родители Геннадия начали строительство дачи на выделенном отцу участке близ станции Шереметьевская.

Неподалеку от загородного дома Курочкиных располагалось Клязьминское водохранилище, где дети в теплое время года проводили добрую часть свободного времени. Летом 1956 года рядом с деревней Капустино Геннадий и его друзья познакомились с яхтсменом - студентом МИФИ, который организовал им встречу с заслуженным тренером РСФСР по парусному спорту Дмитрием Зворыкиным (1908 – 1972).

Дмитрий Леонидович поразил нас своим дружелюбием, тактичностью, отеческими теплом и заботой.
Мы сразу почувствовали в нём старшего друга. Это чувство с годами не терялось, а только крепло.
Прошла неделя, и нам с Валькой Симаковым дали старенькую яхту - "Ёрш" №107. Мы были потрясены тем, что у нас появилась своя яхта. А ещё через несколько дней Дмитрий Леонидович выдал нам спортивную форму...

Вскоре Геннадий поступил на парусное отделение ДСШ "Буревестник". В 1959 году в составе сборной клуба одержал победу на юношеском первенстве Москвы по парусному спорту. В 1961 с отличием окончил ДСШ по данному виду спорта и получил первый спортивный разряд.

В 9-м классе был избран секретарем комитета комсомола школы №254.

В 1960 году поступил на радиотехнический факультет МЭИ. Через несколько недель после начала занятий записывается на занятия в альпсекцию, председателем которой являлся Николай Дмитриевич Чёрный, впоследствии ставший верным другом Геннадия и товарищем по восхождениям.

Спортивная карьера

1961-1965 годы. Путь к высоте. 
Зимой 1961 года с другими участниками секции отправляется в поход по Карпатам.

В июле этого же года, получив путевку на две смены, вместе с Борисом Боевым проходит обучение в альпинистском лагере "Цей". Во время сборов совершает свое первое восхождение и получил значок "Альпинист СССР 1-й ступени". После, с разрешения начальника учебной части - тренера Ивана Петровича Леонова, они поднимаются на пик Вильса (2А) и пик Шульгина (2А). Оставшись в лагере на третью смену, 3-го августа делают восхождение на пик Кальпер (2Б), тем самым выполняя третий спортивный разряд. 5-го августа вместе с Боевым восходит на гребень Адай-хох (3А категории сложности). После своего первого альпинистского сбора бесповоротно влюбляется горы.

Мы осознали, что альпинизм - это не спорт, а жизненная философия, которую кто-то принимает, кто-то - отвергает. Мы убедились в верности слов известной всем песни о горах: "Коль полюбишь, так это - навеки! А забудешь, так это - не скоро!"

Весной 1962 года - прыгает с парашюта на аэродроме Подольска. Летний сезон также проводит в альплагере "Цей", но завершает его досрочно из-за травмы, полученной при совершении траверса вершин Дубль-пика (3Б). С возвращением домой решает повременить, и отправляется к морю - от Владикавказа до Сочи через Тбилиси и Сухум. Ночует, где придется: в автомобиле, под лежаком, на крыше зданий, в сквере и даже на кладбище...

В конце июня 1963 года стартует с Борисом Боевым в альплагерь "Алибек". Едут на поезде, естественно, без билетов.

Опять беготня, суета с посадкой, игра в прятки с контролёрами. Нас шесть человек безбилетников. Был поставлен своеобразный рекорд: за бутылкой пива и борщом нам удалось просидеть в вагоне-ресторане пять часов.

В "Алибеке" живут с Боевым вдвоем в рваной палатке. Под кроватями всегда присутствует запас темного чешского пива (Геннадий до сих пор не может понять, как такой дефицитный продукт мог оказаться на Кавказе в 60-е годы) и ящик копчёной или вяленой воблы. После нескольких тренировочных восхождений поднимается на вершины Южный Домбай-Ульген (3А) и Главный Птыш (3Б). В это же время на г.Чатын погибает почти вся группа известного советского альпиниста Льва Мышляева.Через несколько дней в районе происходит сильное землетрясение с эпицентром на территории Грузии, в результате чего пострадали и оказались в изоляции группы альпинистов под руководством Бориса Романова и Владимира Шатаева. Принимает участие в спасательных работах. Все восхождения на Кавказе запретили и Геннадий с Боевым отправляются через Кавказский хребет на море. Из Сухума "зайцами" добираются на поезде до Кропоткина, оттуда - до Нальчика. Далее с группой груженых возом ишаков прибывают в альпинистский лагерь Безенги.

Сам лагерь поразил нас своим суровым видом. Он стоял на зелёной травянистой морене с разбросанными везде камнями. Если снизу смотреть на лагерь, то налево уходило ущелье Кундюм-Мижирги со знаменитыми тремя ступенями леопарда; направо же шло Безенгийское ущелье, подходящее к леднику, идущему вдоль Безенгийской стены, украшенной пятитысячными вершинами. Все в лагере жили в солдатских четырёхместных палатках, стационарным было только здание столовой. Никакой растительности - трава и камни. Туалет был настолько безобразен, что нас посетила идея вырыть яму и сколотить из досок нормальную уборную, хотя бы для женщин. Открытие клозета сопровождалось общим построением, было сказано большое количество речей (при этом каждый старался в речах максимально походить на руководителей государства, вводя знакомые всем обороты: "идя навстречу пожеланиям трудящихся", " партия сделала советским женщинам ещё один подарок", "пусть завидуют трудящиеся женщины всего мира советским женщинам" и т.д.). Потом импровизированный оркестр сыграл туш, самая красивая разрядница перерезала ленточку и скрылась в туалете...

Ледовые и снежные занятия прошли на леднике Кундюм-Мижирги. Часть теоретических уроков вёл легендарный альпинист Виталий Михайлович Абалаков.

Зимой 1964 года прибыл в альплагерь Адыл-Су на сборы под руководством Ивана Петровича Леонова.

Мы отправили всех ребят с грузом в лагерь, отдав им и наши рюкзаки, а сами с Иваном Петровичем поехали в дом его родных. За большим столом собралось десятка полтора его родных и друзей. Было видно, что все его любили, уважали и гордились им. Кроме обилия закусок на столе было много всяких мясных блюд. Это были годы, когда в Москве мы практически не видели мяса. Хорошо помню, что тогда в нашей студенческой столовой было только одно мясное блюдо - сарделька с гороховым пюре (другого гарнира там не знали). И вдруг такое количество мяса на столе. В какой-то момент я не выдержал и спросил, откуда его столько. Иван Петрович посмотрел на меня и залился своим удивительным смехом (словно гроздь маленьких колокольчиков вдруг запела свои песни). Потом он подозвал собаку, красивую немецкую овчарку, всё это время спокойно лежавшую на полу и изредка посматривающую на нас умными внимательными глазами. "Это вот она, кормилица, - сказал он и погладил собаку, - её заслуга". Собака с достоинством подняла голову и в её глазах мелькнули весёлые искорки, словно она поняла, о чём говорилось. Выяснилось, что недалеко от дома находился мясокомбинат. Овчарка самостоятельно разведала дорогу на его территорию и каждую ночь, как на работу, совершала туда набеги, притаскивая домой здоровые куски мяса.

Успешно совершил зимнее восхождение на Эльбрус.

Этой же зимой был избран членом бюро городской секции альпинизма. Московский городской совет готовил летние сборы под руководством Анатолия Георгиевича Овчинникова продолжительностью 50 дней. От МЭИ в состав включили Геннадия, Николая Чёрного, Сергея Дружинина (погиб 23.07.1965 на г.Сказка) и Валентина Дворецкого. Начались тренировки, в основном лыжные.

Перед началом сборов вместе с Дворецким поручились организовать доставку гранитных надгробий в Орджоникидзе и памятной мраморной доски в лагерь Цей в честь погибших в окрестностях товарищей-альпинистов - Вячеслава Пятницкого и Олега Квашнина-Самарина. 25-го июня вместе с рюкзаками, гитарой и памятной плитой выехали на поезде в Ростов, где по просьбе отца Геннадия, работавшего в то время в Госстрое СССР, им обещал помочь с транспортировкой гранитных надгробий начальник строительного Треста Дмитрий Тарадай. До Цея добирались не без приключений. Очень выручил подполковник милиции Василий Васильевич, подбросивший автостопщиков до лагеря. Вскоре выяснилось, что он оказался заместителем министра внутренних дел Северной Осетии (позднее при его поддержке Геннадий и Дворецкий бесплатно добрались на поезде до Невинномысска). Через пару дней мраморную плиту закрепили с помощью ватного спальника на ишаке и начали вдвоем транспортировку в горы к месту установки памятной доски. Все прошло удачно, но осел после разгрузки сбежал.

Через несколько дней добрались до Домбайской поляны и в ожидании альпинистов московского "Буревестника" устроились помощниками повара, т.к. запас денег к тому моменту иссяк.

7-го июля 1964 года начались продолжительные сборы и изнурительные тренировки. Перед первым восхождением по маршруту 4-й категории сложности в промозглую, дождливую погоду сдал вместе с Чёрным экзамен по скальной технике. На Малый Домбай взошли без проблем, встретили стадо туров. Из хижины у Алибекского ледника, которая прославлена несколькими песнями Визбора, совершил с товарищами восхождение на пик Эрцог. На вершине большая концентрация железных руд, был удивлен найденным, оплавленным в результате ударов молний, банкам от консервов.

Далее вместе с друзьями по МЭИ перебрался в лагерь Безенги, где совершил несколько восхождений, наиболее интересным из которых стал подъем на Миссес-тау по маршруту 4Б категории трудности, во время которого произошел "срыв на льду" и камнепад. Позднее состоялся выход в верховье ледника Кундюм-Мижирги. Покорение Дыхтау (5А категории сложности) сорвалось из-за плохих погодных условий.

1965-1966 годы. Травма и восстановление. 
Зимой 1965 года отправился в альплагерь Уллу-Тау. Там знакомится со знаменитым советским альпинистом Михаилом Хергиани. Погода выдалась суровая - ночью около минус 40. После тренировочных выходов на пик Зимний (1Б) и траверса вершины Тютю-баши (3А) собирался с товарищами совершить восхождение на Северную Ушбу, но мороз и ненастье не позволили, район закрыли для альпинистов.

По возвращении в Москву начал подготовку к летнему сезону на Алтае. Будучи председателем секции альпинизма МЭИ, встретился с заместителем министра пищевой промышленности, который выделил предстоящей экспедиции экспериментальные консервы. Вместе с Боевым записался в школу по подготовке инструкторов альпинизма, где проходила теоретическая часть учебного курса.

В начале июня сдает досрочно 5 экзаменов и отправляется с Боевым в альплагерь Алибек для прохождения практики в школе инструкторов. Курсантам, соискателям значка "Альпинист СССР", над которыми взяли шефство будущие наставники, приходилось не просто.

Драконовская дисциплина и постоянные занятия (от завтрака до ужина) довели курсантов до того, что за два дня до окончания учёбы почти все они рванули вниз, на Домбайскую поляну, есть шашлыки, пить вино и пиво. К вечеру в лагерь вернулось всего несколько человек. На всякий случай Борис Леонидович Рукодельников попросил нас с Борей набрать побольше спальных мешков и пойти по тропе вниз, по дороге укладывая "неходячих" в спальники, чтобы они до утра не замерзли. Человек пять мы оттащили в сторону от дороги и уложили в мешки, остальные добрели до лагеря сами. Бледный, напереживавшийся за ночь (мало ли что могло случиться с курсантами школы), Буданов объявил об окончании обучения, дав на следующий день всем время для отдыха и подготовки к сдаче экзаменов. Нам с Борей была объявлена благодарность по лагерю "Распоряжением от 28 июня 1965 года объявлена благодарность по лагерю "Алибек". Заслуженный мастер спорта В.Буданов". Благодарность была вписана в книжку альпиниста в раздел "Отметки о поощрениях". За что была объявлена благодарность, знали только мы.

После 20-ти дневных сборов оба получили отличные характеристики.

Вскоре началась экспедиция на Алтай. Прибыв в Бийск, накануне выезда к монгольской границе, решил прогуляться по городу. Пройдя несколько кварталов, уперся в реку, решил ее переплыть; не получилось.

Но стоило мне лечь в воду, как меня понесло с такой скоростью, что я уже не понимал, как теперь остановиться. Узел на голове промок и сильно мешал ориентироваться. Мне ничего не оставалось, как лететь по течению в надежде где-нибудь зацепиться за берег. И вдруг я увидел, что меня несёт к какой-то плотине, по краю которой бежит тётка с огромным багром. К этому моменту я уже был готов сбросить с себя узел с вещами (жизнь дороже!), но, увидев багор, не стал этого делать. Я ухватился за него, и тетка оттащила меня на мелкое место. "Ну, что, дурашка, - сказала она, - я так и буду вас тут целый день ловить? Как вы мне надоели!". Потом продекламировала: "Город Бийск, и Бию-мать, будешь долго вспоминать!". Выяснилось, что я у тётки сегодня - третий.

Через два дня, после тяжелой поездки по Чуйскому тракту, добрался до места общего сбора. Быстро договорились насчет лошадей, найти вертолет оказалось сложнее. В составе передовой группы, в которую вошли Алексей Апехтин, Виктор Горяч и Юрий Русаков, отправился на поиски подходящего места для установки лагеря и площадки для посадки вертолета. Длинный путь преодолели за 2-е суток. Услышав жужжание вертолета, находились на полянке 5х5 метров. Чтобы их заметили, сняли с себя всю одежду и выложили собственными телами букву "Т", но тщетно - пилоты приземлились у озера неподалеку, где уже шла установка палатки под склад и кухню.

20 июля совершили удачное восхождение на вершину Красавица (4Б категории сложности). По возвращении в лагерь с горечью обнаружили, что 3 овцы, доставленные вертолетом из Бийска, были сожраны снежными барсами.

22 июля во главе группы, в которую вошли Виктор Горяч, Валентин Дворецкий и Сергей Дружинин вышли на маршрут категории 4Б с целью восхождения на вершину Сказку. Перед ночевкой все члены команды испытывали дурное предчувствие.

"По теории вероятности,- говорит Витя,- ни один камень сюда не упадет!. "Есть еще вероятность за три сигмы!" - задумчиво произносит Сергей. На душе тревожно: застрял внутри какой-то ком, и никакой логикой его не выгонишь оттуда. В таких случаях говорят, что это включилось подсознание.

Вскоре сошел камнепад.

Слабый треск, похожий на щелчок чьих-то старческих, сухих пальцев, треск единожды возникший где-то наверху, заставил вздрогнуть. "Сейчас ударит!", - шепнул кто-то из подсознания. И тут же раздался сильнейший удар. Меня закрутило, подняло, покатило, опутало полотнищами палатки. Холодный мрак ночи озарился искрами гремящих камней; во все стороны летели тёмные, ухающие, фырчащие, сопящие или свистящие камни. Ответным эхом откликнулись отовсюду ближние и дальние горы. Я лежал на острых камнях и смотрел на изуродованные бесформенные ноги. Правая, по толщине сравнялась с бедром, из голени тёмной струйкой текла кровь. Левая нога тоже была в крови. Медленно, из окраин тела подползала боль. Ужасная тишина повисла над нами. Камнепад унёс почти все вещи, оставив нас практически раздетыми. Клочья палатки повисли на страховочной верёвке; всё, что было внутри, улетело в кулуар. На металлическом карабине отломило страховочные зубцы, карабин разогнулся, но верёвку удержал. Этот карабин ребята принесли мне потом в ЦИТО, где прицепили его в изголовье кровати. Нестерпимая боль и холод навалились на меня и начали бороться с остатками жизни, спрятанными где-то в глубине истерзанного тела. Рядом умирал Сергей. Когда камень упал на нас, Сергей лежал на боку, положив ногу на ногу. Камень перерубил ему обе голени...

Горяч и Дворецкий не пострадали, Дружинин, не приходя в сознание, скоропостижно скончался. Ночь была бесконечно длинна. Геннадий изо всех сил старался не отключаться, позволял дрожать лишь верхней половине тела. Утром из лагеря пришла подмога. Среди прибывших был знаменитый сосудистый хирург Владимир Леменёв. Доктор поставил неутешительный диагноз: закрытый перелом правого бедра, открытый перелом обеих костей правой голени и открытый перелом левого колена (позже выяснилось, что надколенник). Позже в течение суток Геннадий еще дважды едва не погиб.

Пришедшие начали ставить палатки, чтобы переночевать, а утром начать спуск меня и тела Сергея. Они поставили палатку метров на двадцать ниже нашей площадки и стали готовиться переместить меня туда. И тут я упёрся. Я сказал, что туда не пойду: там очень опасное место. Ребята попробовали меня уговорить, но я был непреклонен. Пришлось им ставить палатку там же, где мы ночевали. Прошло часа полтора, и вдруг ко мне в палатку заглянул Сергей Андреев. "Генка! - сказал он. - На то место, куда мы хотели тебя перенести, упало два камня Как ты это предугадал?"...

Из лагеря у Верхне-Шавлинского озера был на вертолете транспортирован в село Акташ. Местной больницей заведовала подруга Леменёва - Любовь Архангельская. Она же и взялась за операцию. На всём её протяжении Геннадия не покидал страх, что после выхода из наркоза он недосчитается одной ноги, но...

Наконец, она поняла меня и ласково и нежно погладила по голове; а потом, наклонившись, поцеловала в лоб и произнесла: "Всё у тебя в жизни, Гена, будет хорошо! Будешь ты, и ходить, и бегать!".

Следующим утром был доставлен в Горно-Алтайск и размещен в хирургическом отделении городской больницы. Несмотря на уговоры главного врача остаться, принял решение отправиться в Москву, чтобы родные перестали беспокоиться. Следующим утром, в гипсе по самую шею, был закреплен поперек сидения в салоне ЯК-2; голова и ноги находились вне самолета. По пути в Барнаул, пилот сделал несколько виражей, чтобы показать больному горы Алтая. Там стал дожидаться на летном поле Леменёва, который сопровождал тело Дружинина на автомобиле. На предложения о доставке в Москву без тела друга - отказывался. В результате, только через 10 часов удалось найти пилотов, согласившихся перевезти Геннадия вместе с погибшим товарищем. По прилёте в столицу (28-го июля), вместе с Леменёвым, отправился в Центральный институт травматологии и ортопедии (ЦИТО). Мать, Елена Ивановна, рассказывала, что вечером 22 июля ей несколько раз казалось, что Геннадий вернулся из экспедиции и стоит у калитки, а мать Дружинина в то же время проснулась оттого, что Сергей звал ее на помощь...

22 сентября впервые встал на костыли. Настроение улучшилось, с рвением стал перемещаться по коридорам больницы, перезнакомился с доброй половиной пациентов, включая балерину Кондратьеву и прима-балерину театра Ла Скала Лилиан Кози. При смене гипса обнаружилось укорочение травмированной ноги на 4,5 сантиметра. Врач, Аркадий Владимирович Каплан, не разрешил делать вытяжку. 16 октября был выписан домой. 25 декабря - окончательно выписан, с рекомендацией три месяца ходить на костылях. Рекомендацией не воспользовался - костыли выбросил; в начале января 1966 года начал ходить на лыжах.

В июне 1966 года защитил дипломный проект, посвященный рассмотрению возможности усилителя мощности, выполненного на лампе бегущей волны для двукратного усиления сигнала. После защиты сразу же выехал на Кавказ в альплагерь Алибек. Из-за неудачного и трагического восхождения на вершину Сказка ему понизили спортивный разряд до третьего; необходимо было срочно реабилитироваться. Спустя сорок дней покидал лагерь в звании младшего инструктора по альпинизму, второй разряд вернули, а до первого не хватило одного лишь восхождения.

1967-1968 годы. Высотные восхождения. Прием десантников на Памире. 
Осенью 1966 года узнает о подготовке высотной экспедиции на Памир, знакомится с ее начальником - Виктором Тимофеевичем Галкиным. Тот без лишних уговоров записывает Геннадия с Чёрным в кандидаты на участие в летнем выезде.

И вот тут я впервые близко познакомился с Виктором Галкиным. Невысокого роста, порывистый, непрерывно двигающийся, с живыми умными глазами, он относился к тому типу людей, которым, по словам Шукшина, "охота жить!". Он весь был переполнен различными идеями, но, в отличие от большинства людей, у которых тоже рождаются идеи, он не имел внутреннего цензора, мешавшего начать реализацию задуманного до обсуждения и критической оценки. Если у Виктора появлялась какая-то идея, он сразу же приступал к её реализации, мобилизуя для этого все свои силы. И, оказывалось, что самые фантастические задумки можно осуществить, не пугаясь сотен возникающих препятствий - нужно лишь методично преодолевать эти препятствия, находя при этом новых друзей и покровителей (меценатов, как сказали бы сейчас) и заинтересовывая их личным участием в коллективном решении большой и сложной задачи. Виктор умело создавал у всех, кто в чём-то мог ему помочь, сладкое и необыкновенно приятное ощущение причастности к чему-то Великому.

Начинается масштабная подготовка. Помимо прочего, нескольким членам предстоящей экспедиции, включая Геннадия, поручают освоить аппаратуру автоматической метеостанции для сбора ее на вершине пика Ленина. Выделенный для установки экземпляр станции в это время находился на выставке в Швейцарии. По предписанию также должен был изучить аппаратуру армейских радиостанций Р-105 и Р-103, с помощью которых должна была осуществляться связь с военным АН-12 при десантировании аппаратуры метеостанции. К экспедиции были привлечены ЦК ВЛКСМ, ЦК КПССС и Министерство обороны.

Во время тренировок участники предстоящего вояжа на Памир накатывали по 40-50 километров на лыжах и столько же при беге.

К концу мая 1967 года все приготовления к экспедиции были завершены - для спортсменов приобрели самое современное альпинистское снаряжение; Институт питания Академии наук СССР и ВНИИКОП поставили множество экспериментальных продуктов, разработанных для космонавтов, подводников и пограничников, несущих службу в высокогорье и приполярных зонах; командование ВДВ согласилось взять на себя все обязанности по транспортировке горовосходитей и необходимых грузов.

В начале июня самолет АН-12 с альпинистами, парашютистами, грузом и одной Волгой (руководитель десантников Александр Петриченко, посчитав, что свободного места в салоне много, решил взять с собой автомобиль) вылетел во Фрунзе(Бишкек).

Акклиматизацию и подготовку к восхождению на пик Ленина вместе с командой проводит в альплагере "Ала-Арча". Совершает восхождение на пик Кирова (по маршруту 4А), а затем в составе группы: Николай Чёрный, Юрий Бородкин и Виктор Масюков отправляется на свою первую "5-ку" - на траверс башен Короны. Затем с помощью пасьянса, к которому частенько при принятии решений прибегал Чёрный, определяют для своей группы новые маршруты.

5Б, 5А и 4Б карты отвергли, но разрешили отправиться на 4А и 3Б. Несмотря на то, что нам очень хотелось пойти на какую-нибудь пятёрку, мы всё-таки решили послушаться Колиных карт и не спорить с провидением. Анатолий Георгиевич, когда мы стали оформлять выход на вершины 4А и 3Б категории трудности, сильно удивился (а может быть, и огорчился). Вопрос, почему не идём на пятёрку, он всё-таки задал. Пришлось честно рассказать про пасьянс. Толя с недоумением нас выслушал, махнул рукой и разрешил восхождения.

После успешных восхождений, получив от них явное удовольствие, группа Геннадия спускается в лагерь. Вскоре выясняется, что другие альпинисты, из-за плохой погоды в зоне "пятёрок", не смогли осуществить задуманное и вернулись обратно с насморком и простудой. С тех пор Анатолий Георгиевич все серьёзные выходы на маршруты сверял с пасьянсом Чёрного, включая даже подъем участников первой советской гималайской экспедиции на Эверест.

По окончании сборов в лагере "Ала-Арча" спортсмены возвращаются во Фрунзе и на военном самолете перелетают в южную столицу Кыргызстана - город Ош. Далее, вдосталь насытившись восточным колоритом (часами сидели в чайханах, валандались по базарам, барахтались в арыках), выдвигаются по Памирскому тракту на ЗИЛ-131 в сторону Алайской долины; по дороге купаются в радоновых источниках. Не без приключений, но добираются к поляне Ачик-Таш и устанавливают там базовый лагерь.

Для жилья мы поставили палатки-серебрянки (их еще называют "памирками"), для хозяйственных нужд - огромные солдатские палатки. В них расположились склады - продовольственные и хозяйственные, медчасть, учебно-спортивная часть, столовая и кухня; был также развёрнут дизель-генератор. Позднее к нам прибыла военная душевая машина - замечательное изобретение, очень нужное в походной жизни. Так как у Виктора Галкина было огромное количество всевозможных бумаг, полученных в ЦК ВЛКСМ и Министерстве обороны, в ближайший колхоз из ЦК Киргизии была направлена депеша о выделении баранов и коров в нужном нам количестве. Скоро стадо подтянулось к нам вместе с откомандированными для целей обеспечения экспедиции пастухами.

В это время под пиком Ленина проходит международная альпиниада, посвященная пятидесятилетию Октябрьской революции. Знакомится с известным альпинистом, в то время еще занимающим пост заместителя главного инженера строящейся Асуанской ГЭС, - Кириллом Константиновичем Кузьминым, который лишь на 2 недели смог выбраться из Египта ради участия в спортивном мероприятии. Проводит с товарищами несколько акклиматизационных выходов к скалам Липкина и выше (до 6100 метров). Перед спуском закапывают в снег часть провианта (крупы, сублимированная вермишель с грибами, сублимированный творог, "кусок прекрасной буженины", различные консервы и хлеб). Вернувшись сюда спустя несколько дней, обнаруживают, что тайник вскрыт и разграблен.

Сказалась наша неопытность: нам и в голову не пришло, что на этой высоте может обитать какая-то живность. Выяснилось, что почти в поднебесье себя прекрасно чувствуют памирские вороны - довольно мерзкие птицы (такие же противные, как падальщики марабу, которых я в больших количествах встречал в Африке). Эти птицы за миллионы лет эволюции ничего не пробрели - они даже каркать не научились. Их перекличка напоминала звук раздираемой на две части (вдоль) доски. Эти вороны раскопали нашу заброску и сожрали всё, что полезло им в глотку, а остальное разбросали по снегу. На металлических банках остались следы от ударов клювом, как если бы их били ледорубами.

Пока готовятся к восхождению, знакомятся с Юрием Визбором и выезжают в клуб Дараут-Курган на премьеру фильма Фантомас.

Подъем на вершину пика Ленина проходит ровно. Инциденты ограничиваются обнаружением разграбленного тайника в месте второй ночевки и пролитым из кастрюли на ногу Геннадия, в результате падения примуса, вермишелевым с грибами супом в третью ночь. Идти мешает тяжеловесная армейская радиостанция и различная аппаратура для метеостанции. На вершине своего первого семитысячника (7134 м) по рации дает интервью Визбору для радиостанции "Юность" и звукового журнала "Кругозор". Позднее данная беседа с Визбором транслировалась по радио на весь Советский Союз. 
 
В заключение Юра сказа: "Гена! Что бы ты хотел пожелать нашим слушателям с вершины пика Ленина?". "Что хотел бы пожелать? - ответил я. - Покорять свои вершины. Каждому человеку в своей жизни нужно что-то покорить, чтобы поверить в свои силы, одержать победу над собой..." Разговаривали мы довольно долго, и всё это время Коля ходил вокруг меня, ласково и задушевно шепча мне на ухо: "Да пошли ты его подальше - замерзнешь ведь, дурашка!".

Сброс аппаратуры метеостанции пошел не по плану - пилоты АН-12, несмотря на установку нормальной связи, сбрасывали ящики с частями устройства далеко от площадки. Вскоре выяснилось, что собрать груз по склонам невозможно. Миссия была провалена, но альпинисты не слишком тому расстроились, т.к. перспектива провести еще несколько ночевок на высоте около 7 тыс. метров удручала.

Спуск происходил в приподнятом настроении, некоторые участки маршрута горовосходители срезали "на пятых точках". Во время одного из таких съездов Геннадий угодил в трещину глубиной в пять метров. Благополучно был вытащен товарищами на веревке, больше к подобному способу укорачивания пути не прибегал.

По возвращении всех групп лагерь свернули и альпинисты были переброшены на АН-2 в Фергану, а затем на вертолете доставлены к леднику Фортамбек. Площадка для посадки и взлета была удобной, но мешали два больших камня; было решено прислать со следующим вертолетом группу подрывников. Практически одновременно с прибытием спортсменов, с подножья Трамплинного ледника сошла гигантская лавина, которую на свой страх и риск заснял известный фотограф и кинооператор Марк Трахман (затем эти кадры часто показывали по Центральному телевидению и вставляли различные фильмы).

Когда база отправила запрос на количество необходимой для очистки посадочной площадки взрывчатки, Геннадий не смог провести грамотную прикидку и предложил перебросить 100 кг. Через два часа вертолет доставил лейтенанта с двумя солдатами и заявленное количество тротила.

Все отошли от камня на достаточно большое расстояние. Старлей дал знак солдату, тот поджёг шнур и побежал к нам. Старлей одновременно с солдатом поджёг кусок шнура, который был у него в руках. Сделано это было для того, чтобы можно было оценивать время, оставшееся до взрыва. Шнур догорел, и раздался оглушительны взрыв, на который горы откликнулись не только эхом, но и сошедшим с пиков Кирова и ОГПУ камнепадами. В небе над местом взрыва было темно от взлетевших в верх осколков. Потом они стали падать на землю, издавая звуки, похожие на удары сотен копыт. Вместо большого камня на площадке образовалась яма, которую мы потом полдня засыпали. То же случилось и со вторым камнем. В результате площадка для вертолёта существенно увеличилась и появилась возможность садиться и взлетать с пробежкой по траве, что помогло увеличить грузоподъемность каждого рейса вертолёта.После установки лагеря совершает первовосхождение на Памирское фирновое плато с ледника Фортамбек (в следующем году поднимается по этому же маршруту на пик Коммунизма) в составе группы: Вячеслав Глухов (руководитель), Эдуард Мысловский, Анатолий Овчинников, Геннадий Сергевнин, Валентин Иванов, Лев Добровольский, Юрий Зыков, Егор Кусов, Юрий Скурлатов, Валентин Сулоев, Алексей Шиндяйкин. Маршрут получил название «ребро Буревестника». Небольшое возвышение на западной части плато нарекли пиком Парашютистов.

14 августа вместе с другими альпинистами принимает на Памирском фирновом плато команду десантников, совершивших прыжок с АН-12, в которую вошли: Вячеслав Томарович (погиб годом позже при десантировании на пик Ленина), Александр Петриченко, Владимир Прокопов, Эрнест Севостьянов, Владимир Чижик и Владимир Бессонов.Самолет делает новый заход, и из его хвоста высыпаются шесть точек. Маленькие, как абажуры, вытяжные (стабилизирующие) парашюты вытаскивают основные купола, и небо вспыхивает яркими разноцветными кружками. Парашюты, несмотря на их удвоенную, по сравнению с обычными, площадь купола, не сильно замедляют скорость падения: нам начинает казаться, что ребята могут поломать ноги. Но следует приземление, и мы видим, как четверо ближних к нам парашютистов спокойно гасят парашюты. Двое других, улетевших к пику Кирова, делают то же самое. Мы бросаемся обнимать ребят. Всех охватывает эйфория.

Отметить масштабно успешный прыжок на месте не получается - у парашютистов начинается горная болезнь. Спешно начинают спуск, вскоре Бессонов теряет возможность передвигаться самостоятельно (позднее у него обнаружили двустороннее воспаление легких); десантники периодически теряют сознание.

По возвращении спортсменов в лагерь, обезумевшие от "горняшки" и скуки военные решают впечатлить альпинистов и израсходовать остатки тротила; в момент взрыва к поляне подлетал вертолет. Никто не пострадал, но гнев участников экспедиции оказался велик - служивые были незамедлительно изгнаны.

Летом 1968 проходит вторая комплексная альпинистско-парашютная экспедиция.

1970-1973 годы. Экспедиции на Тянь-Шань. Полёт в лавине. 
Статья дополняется

Архипелаг Северная Земля 
Статья дополняется

Работа в международных альплагерях (МАЛ) 
Статья дополняется

Советско-американская молодёжная экспедиция 
Статья дополняется

Завершение карьеры 
Осенью 1986-го вместе с Николаем Чёрным и другими тренерами ведет на Эльбрус женскую сборную команду Монголии по альпинизму.

В 1987-м завершает свою тренерскую деятельность в Международном альпинистском лагере "Памир".

С 1988-го открывает в своей жизни новую страницу - заграничные путешествия.

2000-е годы. 
В 2009, 2010 и 2012-м встречается со старыми друзьями по восхождениям на поляне Ачик-Таш в Киргизии.

30 июня 2017 году вместе с Николаем Чёрным, который проводил тогда свой последний сезон в качестве гида, и сыном Александром поднимается на западную вершину Эльбруса.

В августе 2021 года по приглашению основателя проекта "В Связке", члена РГО Дмитрия Витальевича Захаре́нкова отправляется с Николаем Чёрным в Домбай для встречи с молодыми альпинистами, закончившими сборы.

Работа

СССР 
В 1960-м был распределен институтом на телевизионный завод в Филях, где 2 года проработал в механическом цехе на шлифовальных станках. Помню, как к нам в цех зашли телевизионщики в поисках объекта для сюжета. Рабочие, перебивая друг друга, предлагали снять и показать по телевидению «студента, который работает, как настоящий профессионал» и Гришу Вайсмана – «единственного еврея в Советском Союзе, который работает слесарем!

В 1963-м, во время подготовки к зимнему восхождению на Эльбрус, знакомится с мастером спорта по альпинизму Иваном Дмитриевичем Богачёвым, который в тот момент являлся главным конструктором специальной ретрансляционной аппаратуры для спутника. Вдохновленный красочными и убедительными рассказами Ивана о его научной деятельности в творческом коллективе, после защиты диплома (1966) поступает на работу инженером в МНИИРС (Московский научно-исследовательский институт радиосвязи) и сосредотачивается на специализации по созданию аппаратурных комплексов.

Зимой 1967 года с полномочиями представителя главного конструктора отправляется в первую командировку в закрытый город Красноярск-26 на предприятие КБ-10 (ныне АО «„Информационные спутниковые системы“ имени академика М. Ф. Решетнёва»).

Чем руководствовался Иван Дмитриевич, назначая меня старшим, понять было трудно. В моей бригаде оказались два старших инженера - Вадим Баранов и Коля Данченков, первый был взрослее меня лет на пять, а второй - больше чем на десять. Каждый из них, безусловно, был более опытным специалистом, нежели я: они уже несколько лет участвовали в разработке и комплексной отработке ретранслятора. Оба были немного обижены на Ивана, а заодно и на меня, за такое назначение. Правда, конфликт был быстро исчерпан после того, как мы приступили к своей работе.

В ходе командировки проводит с коллегами с помощью КПА проверку разработанного в МНИИРС ретранслятора "Альфа" (входил в состав спутника связи Молния-1). В свободное время катается на лыжах.

С конца года принимает участие в работах по созданию (а затем и по модернизации аппаратурных составляющих системы) Орбита.

В ноябре 1969 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление "О создании системы малоканальной спутниковой связи Министерства обороны". Работу поручили сотрудникам МНИИРС. Вместе с начальником - Львом Константиновичем Солошеком - ведет разработку возбудителя-модулятора для ЦУСС (Центральный узел спутниковой связи) системы. Для изготовления образца необходимой аппаратуры на Ярославском радиозаводе отправляется на несколько месяцев в командировку. Старший по бригаде. В те немногие выходные, появлявшиеся в периоды доработки аппаратуры, путешествует с друзьями по соседним городам.

В 1970-м новым директором института Антоном Петровичем Биленко был назначен его заместителем по аппаратурному комплексу.

В 1986-м Геннадию присваивают звание Лауреата Государственной премии СССР. В том же году защищает кандидатскую диссертацию.

Российская Федерация 
Статья дополняется

СТАТЬЯ ПОКА НЕ ЗАВЕРШЕНА!

Интересные факты 
 Посетил около 100 стран; побывал на всех континентах, включая Антарктиду (2006);
 В путешествиях по РФ ежегодно проводит за рулём 5-10 тысяч километров;
 Несмотря на многочисленные травмы, полученные во время занятием альпинизмом, и замену коленного сустава, за сезон проезжает более 1000 км на лыжах. В летнее время катается на велосипеде;
 В детстве играл на баяне.

Библиография 
Книги

 Навстречу взрослой жизни. – М. 2014/ Была написана первой, но вышла в свет позднее второй и третьей книги;
 Путь к высоте. – М. 2013;
 По пояс во вселенной. -  М.2013;
 Все флаги будут в гости к нам. – М.2015;
 Далёкое недавнее. – М.2017;
 Жизнь в Советском НИИ. – М.2018;
 Как мы теряли Советский Союз – М. 2023/ Точная дата выхода неизвестна, название - черновое.

Примечания 

Заслуженные инженеры республик СССР
Родившиеся 10 марта
Родившиеся в СССР